Le Sonnet 73 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THat time of yeeare thou maiſt in me behold,
When yellow leaues,or none,or fewe doe hange
Vpon thoſe boughes which ſhake againſt the could,
Bare rn'wd quiers,where late the ſweet birds ſang.
In me thou ſeeſt the twi-light of ſuch day,
As after Sun-ſet fadeth in the Weſt,
Which by and by blacke night doth take away,
Deaths ſecond ſelfe that ſeals vp all in reſt.
In me thou ſeeſt the glowing of ſuch fire,
That on the aſhes of his youth doth lye,
As the death bed,whereon it muſt expire,
Conſum'd with that which it was nurriſht by.
   This thou perceu'ſt,which makes thy loue more ſtrong,
   To loue that well,which thou muſt leaue ere long.

Reprise 
Ce sonnet a inspiré le titre du roman Hier, les oiseaux.

Notes et références

Articles connexes 
Sonnets (Shakespeare)

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

073